Osiągnięcia i skład piłkarskiego zespołu A.C. Milan w sezonie 2001/02.

Osiągnięcia 
 Serie A: 4. miejsce
 Puchar Włoch: odpadnięcie w 1/2 finału
 Puchar UEFA: odpadnięcie w 1/2 finału

Skład zespołu 
Bramkarze:

Obrońcy:

Pomocnicy:

Napastnicy:

Bibliografia 
 https://www.acmilan.com/it
 http://www.acmilan.pl/

Zobacz też 
 A.C. Milan w poszczególnych sezonach
 Serie A (2001/2002)
 Puchar UEFA 2001/2002

A.C. Milan w poszczególnych sezonach